Germania
Heidenau – comune della Bassa Sassonia
Heidenau – comune della Sassonia